Szépirodalom, film
Knock ou le Triomphe de la médecine (Knock avagy az orvostudomány diadala), Jules Romains színműve (1923). Főszereplője Knock doktor. A műből készült filmadaptációk:
 Knock (film, 1925), francia játékfilm, rendezte René Hervil,
 Knock (film, 1933), francia játékfilm, rendezte Roger Goupillières és Louis Jouvet,
 Knock (film, 1951), francia játékfilm, rendezte Guy Lefranc,
 Knock (film, 1955), francia tévé-játékfilm, rendezte Marcel Cravenne,
 Knock (film, 2004), francia játékfilm, rendezte Laurent Préyale,
 Doktor Knock (er.: Knock, film, 2017), francia játékfilm, rendezte Lorraine Levy.
 Knock Knock (film, 1940), amerikai rajzfilm, rendezte Walter Lantz,
 Knock Knock, a Ki vagy, doki? televíziós filmsorozat 10. évad, 4. epizódjának eredeti címe.

Zene
 Knock, Knock Who’s There?, John Carter és Geoff Stephens dala, első előadója Mary Hopkin, 1970-es Eurovíziós Dalfesztivál (magyar vált.: Kopp kopp, ki ő?, Késmárky Marika)   
Knock Knock, Monica Arnold amerikai énekesnő második kislemeze, 2003. 

Földrajz
 Knock (Írország), ír nyelven Cnoc Mhuire, község Írország Mayo megyéjében, Connacht (Connaught) tartományban, 
 Knocki jelenés, egyházilag elismert Szűz Mária-jelenések, 1879-ben, Knock községben,